Himalaya Bahn ist der Name mehrerer Achterbahnen:
 Himalaya Bahn, ehemalige Benennung der heutigen Alpina Bahn
 Himalaya Bahn (Schwabenpark)